Salinense – abitanti di Salinas (Brasile)
Salinense – abitanti di Salinas da Margarida